Rangapur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Kapilvastu
 Rangapur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu  w strefie Narajani w dystrykcie Rautahat